«Игрушки» () — кинокомедия, выпущенная в 1992 году компанией 20th Century Fox. Режиссёром ленты выступил Барри Левинсон, в главной роли задействован Робин Уильямс. Картина провалилась в прокате, несмотря на хороший актёрский состав и отличное продюсирование. В фильме состоялся актёрский дебют Джейми Фокса.

Сюжет 
Владелец фабрики игрушек «Зиво» Кеннет Зиво умирает и передаёт владение фабрикой брату, генералу в отставке Леланду Зиво, считая своего сына Лесли недостаточно готовым. Его брат сперва не знает, что ему делать с фабрикой, а потом решает делать военные игрушки. Он подключает к управлению фабрикой своего сына Патрика.

Генерал использует в своих целях всё большую и большую часть фабрики, что не нравится Лесли, его сестре Алсейше, и их друзьям Гвен и Оуэну. Лесли начинает подозревать неладное, видя, как на фабрику привозят детей. Он проникает на засекреченную часть фабрики и понимает, что детей учат управлять военными машинами через видеоигры. Патрик решает действовать против отца.

Вместе с Лесли они пытаются проникнуть к центральному пульту управления и остановить генерала. С ними идут Алсейша, Гвен и Оуэн. Происходит битва новых военных игрушек генерала и старых игрушек, производимых Зиво уже много лет.

В самом конце секретное оружие генерала «морская свинка» стреляет в Алсейшу, которая оказывается андроидом, сделанным старым Зиво для сына. Лесли чинит сестру, Гвен соглашается стать его девушкой.

В ролях 
 Робин Уильямс — Лесли Зиво
 Майкл Гэмбон — генерал в отставке Лиланд Зиво
 Джоан Кьюсак — Алсейша Зиво
 Робин Райт — Гвен Тайлер
 LL Кул Джей — капитан Патрик Зиво
 Дональд О’Коннор — Кеннет Зиво
 Артур Малет — Оуэн Оуэнс
 Джейми Фокс — Бейкер
 Джек Уорден — старый генерал Зиво
 Деби Мейзар — сиделка Дебби
 Ярдли Смит — мисс Драм

Награды и номинации 
 1993 — участие в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля.
 1993 — две номинации на премию «Оскар»: лучшая работа художника и декоратора (Фердинандо Скарфиотти, Линда Дешенна), лучшие костюмы (Альберт Вольски).
 1993 — шесть номинаций на премию «Сатурн»: лучший фэнтезийный фильм, лучший актёр (Робин Уильямс и Майкл Гэмбон), лучшая актриса второго плана (Робин Райт), лучшая музыка (Ханс Циммер, Тревор Хорн), лучшие костюмы (Альберт Вольски).
 1993 — номинация на премию «Золотая малина» за худшую режиссуру (Барри Левинсон).

Ссылки 
 A review of Toys from Rolling Stone
 Toys (VG) from Gamespot
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1992 года
Фильмы США 1992 года